Vopisque est le nom français de deux personnages romains :
 Caius Julius Caesar Strabo Vopiscus, avocat, homme politique et écrivain du I siècle av. J.-C.
 Caius Julius Caesar Strabo Vopiscus (poète), poète tragique du milieu du VII siècle